O Beira Mar ganhou a zona norte e o Atlético ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1970 em Portugal
Futebol de 1971 em Portugal